Креспен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Креспен () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор
 Креспен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн
 Жан Креспен - французький реформатор, автор "Книги мучеників" ("Le Livre des martyrs", Женева, 1554), в якій згадав багатьох страчених за єресь у 1415-1554 роках.